Les Cerveaux est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Cerveaux, film de Jared Hess sorti en 2016 ;
 Les Cerveaux, émission de télévision depuis février 2017.

Voir aussi